Ibscher ist der Familienname folgender Personen:

 Gred Ibscher (1906–1996), deutsche Altphilologin
 Hugo Ibscher (1874–1943), deutscher Papyrologe und Restaurator
 Paul Ibscher (1910–1983), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Rolf Ibscher (1906–1967), deutscher Papyrologe und Restaurator
 Walter Ibscher (1926–2011), deutscher Bildhauer und Kunstpädagoge